Karnataka kan syfta på:

 Karnataka – en delstat i södra Indien
 Karnataka (musik) – indisk musik
 Karnataka (växter) – ett  flockblommigt växtsläkte